Сірники — тонкі палички з голівкою із легкозаймистої речовини, що загоряються від тертя
 Сірники — назва до 2017 року села Серники в Перемишлянському районі Львівської області

Див. також 
 Серники
 Сірнички — село в Локачинському районі Волинської області